Фитч () — английская фамилия.

Персоналии
  (1915—1985) — британский политик, член Палаты общин (1958—1983).
  (1907—1989) — американский военный разведчик, помощник начальника штаба Армии США по разведке (1959—1964).
 Фитч, Александра (род. 1995) — австралийская сноубордистка.
 Фитч, Билл (1934—2022) — американский баскетбольный тренер, чемпион НБА в сезоне 1980/1981.
  (1919—2003) — американский метатель диска, мировой рекордсмен (1946—1948).
  — канадский политик, министр туризма, наследия и культуры (с 2020).
 Фитч, Вал Логсдон (1923—2015) — американский физик, Нобелевский лауреат по физике 1980 года.
  (1900—1985) — американский бегун, серебряный медалист летних Олимпийских игр (1924).
  (1809—1892) — американский политик, член Палаты представителей (1849—1853) и Сената (1857—1861) от штата Индиана.
  (род. 1955) — американская писательница.
  (род. 1982) — американский баскетболист, полуфиналист Чемпионата Турции в составе клуба «Галатасарай» (2007).
  (в замужестве — Раймер; 1922—2012) — австралийская теннисистка, чемпионка Австралии в парах (1946) и на твёрдом покрытии (1951).
 Фитч, Джон (1743—1798) — американский изобретатель, часовщик, предприниматель и инженер, создатель первого парохода в США.
  (1917—2012) — американский автогонщик, победитель гонки «12 часов Себринга» (1953) и обладатель Приза Королевского автомобильного клуба (1955).
 Фитч, Джон (род. 1978) — американский боец ММА.
 Фитч, Иошуа Герлинг (1824—1903) — английский педагог.
  (1865—1909) — американский драматург.
  (род. 1981) — американская художница.
  (род. 1961) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Миссисипи (с 2020).
  (род. 1956) — американский боксёр, чемпион США среди любителей (1984) и победитель турнира «Золотые перчатки» (1987) в супертяжёлом весе.
  (род. 1937) — американский биограф.
  (1883—1978) — американский военно-морской лётчик, суперинтендант Военно-морской академии США (1945—1947).
 Фитч, Ральф (ок. 1550—1611) — английский путешественник.
  (ок. 1699—1774) — британский чиновник и политик, губернатор колонии Коннектикут (1754—1766).
  (1838—1923) — американский политик, член Палаты представителей от штата Невада (1869—1871).
 Фитч, Уолтер Гуд (1817—1892) — британский ботаник и ботанический иллюстратор.
 Фитч, Уолтер Монро (1929—2011) — американский молекулярный биолог, член Национальной академии наук (1989).
  (1908—1987) — американский логик, Стерлингский профессор Йельского университета (с 1974).
  (род. 1956) — канадская детская писательница.
  (1765—1843) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1811—1813).
  (1912—1981) — американский бегун, серебряный медалист летних Олимпийских игр в эстафете 4×400 м (1936).
  (род. 1980) — новозеландская пловчиха, рекордсменка Новой Зеландии в эстафете 4×100 м и 4×200 м вольным стилем, 4×100 комплексным стилем (с 2006).
  (1848—1904) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1887—1893).

Прочее
 Fitch Ratings — международная корпорация, рейтинговое агентство.